Thialf bezeichnet:

 Personen:
 Thialfi, einen Diener des Gottes Thor in der nordischen Mythologie

 Bauwerke:
 Thialf, ein niederländisches Eisschnelllaufstadion in Heerenveen
 ein Eishockeystadion des obengenannten Komplexes, siehe Thialf IJsstadion

 Schiffe:
 die Thialf (Schiff), den leistungsfähigsten Schwimmkran und eines der größten Arbeitsschiffe der Welt